College van procureurs-generaal (Nederland), het College in Nederland
 College van procureurs-generaal (België), het College in België